Hierotheus bezeichnet:

 Hierotheus Confluentinus, Johann Michael Stammel (1682–1766), katholischer Priester aus Kurtrier, Kapuziner, geistlicher Schriftsteller und Chronist
 Hierotheus von Agathopol, bürgerlich Iwajlo Kossakow (* 1977), bulgarisch-orthodoxer Geistlicher und Theologe, Titularbischof von Agathopol und Vikar des Metropoliten von Sliwen